2 miejscowości w Polsce: 
 Krysiaki – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Krysiaki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Myszyniec